Le Potenza () est un fleuve  de la province de Macerata dans les Marches. Sa source qui se trouve  dans le territoire de Fiuminata  se situe à une altitude de  sur le mont Pennino. Le cours du fleuve coule en direction nord-est à travers les communes de Pioraco, Castelraimondo, San Severino Marche, Macerata, Montelupone, Recanati et Potenza Picena. Il se jette dans la Mer Adriatique à Porto Recanati, après un parcours de .

Références

Liens externes 
 

Cours d'eau dans les Marches
Province de Macerata